Чу́рикова — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Чурикова, Алла Александровна (род. 1962) — режиссёр-мультипликатор.
 Чурикова, Инна Михайловна (1943—2023) — советская и российская актриса.
 Чурикова, Яна Алексеевна (род. 1978) — российская телеведущая, журналист и общественный деятель, продюсер, актриса.